Боберешть () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Соходол.
 Боберешть () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Відра.